Ossa peut faire référence à :

Toponymes 
 Ossa, localité du nome de Thessalonique, en Grèce ;
 en Pologne :
 Ossa, village du powiat d'Opoczno, dans la voïvodie de Łódź
 Ossa, village du powiat de Rawa, dans la voïvodie de Łódź
 Ossa, village de la voïvodie de Mazovie
 Ossa, ville du krai de Perm, en Russie ;

 Ossa de Montiel, commune de la province d'Albacete, en Espagne ;
 lac Ossa, au Cameroun (province du Littoral) ;
 mont Ossa, en Grèce (Thessalie) ;
 mont Ossa, en Australie (Tasmanie) ;
 Muckle Ossa, île des Shetland, en Écosse.

Patronymes 
 Francisco Javier Errázuriz Ossa (1933-), archevêque de Santiago du Chili ;
 Juan Carlos de la Ossa (1976-), coureur de fond espagnol.

Autres 
 Ossa, constructeur motocycle espagnol ;
 Ossa, personnage de la légende arthurienne ;
 Varesh Ossa, personnage de fiction du jeu vidéo Guild Wars Nightfall ;
 Phyllurus ossa, espèce de gecko du genre Phyllurus ;
 Tarde venientibus ossa, locution latine.

Homonymie de toponyme